Нельговка — название населённых пунктов на Украине:

 Нельговка — посёлок в Приморском районе Запорожской области.
 Нельговка — село в Приморском районе Запорожской области.